Sarika bezeichnet folgende Dinge:

 Sarika (Schnecke), Gattung der Schnecken
 Sarika (Thailand), Kommune im Landkreis Mueang Nakhon Nayok, Thailand
 Sarika (Ukraine), Ort im Rajon Tscherwonohrad, Ukraine
 Sarika (Schauspielerin) (* 1962), indische Schauspielerin